Jessore Airport är en flygplats i Bangladesh. Den ligger i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Dhaka. Jessore Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Jessore Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Jessore Airport. Runt Jessore Airport är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Jessore,  km öster om Jessore Airport. 

Trakten runt Jessore Airport består till största delen av jordbruksmark.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Bangladesh